Scylas, een Scythische koning in de 6e eeuw v.C.
Skyles (slak), een uitgestorven slakkengeslacht